MKZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Malacca, Malacca (Malaysia)